Серия А 1941/1942 () — 13-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 26 октября 1941 года и завершился 14 июня 1942 года. В первый раз в своей истории победителем турнира стала «Рома».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1941/1942
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1941 году
Спорт в Италии в 1942 году